RUG peut signifier :
 Rijksuniversiteit Gent, l'ancien nom de l'universiteit Gent, une université située à Gand ;
 Rijksuniversiteit Groningen ou, en français, université de Groningue, une université fondée en 1614 à Groningue aux Pays-Bas.